«Чёрная полоса» — название следующих фильмов:

 Чёрная полоса (фильм, 1947) — фильм-нуар кинокомпании Warner Bros., срежиссированный Делмером Дэйвсом.
 Чёрная полоса (фильм, 2018) — французский триллер режиссёра Эрика Зонки.